Zebrzydowice (gemeente)
 Zebrzydowice (Klein-Polen)
 Zebrzydowice (Silezië)